MacGibbon ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte MacGibbon (verheiratete Weekes; * 1924), australische Speerwerferin
 Maurice MacGibbon († 1578), irischer Zisterzienser, Diplomat im Dienste des Heiligen Stuhls, Erzbischof von Cashel

Siehe auch:
 McGibbon